Le NXT Cruiserweight Championship (anciennement WWE Cruiserweight Championship) (que l'on peut traduire par championnat de la NXT, poids lourd-légers) est un championnat de catch (lutte professionnelle) utilisé par la  (WWE) et destiné aux catcheurs de moins de . Il est défendu dans les divisions 205 Live, NXT et NXT UK, et est actuellement détenu par Kushida.

Le premier champion est TJ Perkins, qui remporta le tournoi  après sa victoire en finale face à Gran Metalik.

Depuis sa création, quatorze catcheurs ont détenu ce titre pour un total de seize règnes.

Histoire 
En , la  (WWE) annonce l'organisation d'un tournoi pour recréer une division poids lourd-légers qui n'existait plus depuis 2007. Ce tournoi prend le nom de  et voit s'affronter des catcheurs que la WWE vient d'engager ainsi que des catcheurs engagés seulement pour le tournoi. Il se conclut par la victoire de TJ Perkins face à Gran Metalik en finale le . Après sa victoire, Triple H vint lui remettre la ceinture de champion des poids lourd-légers de la WWE.

Neville a actuellement le plus long règne en conservant cette ceinture pendant .

En raison du blocage de la pandémie de coronavirus, Jordan Devlin était incapable de voyager en dehors de son pays d'origine et de défendre le titre. Le 8 avril 2020, le Manager Général de NXT, William Regal, a annoncé un tournoi pour couronner un champion par intérim qui débutera lors de l'épisode du 15 avril de NXT.

Tournoi inaugural 

Soum. : Soumission.

Historique des règnes

Règnes combinés

Liens externes

Notes et références 

Championnat de catch (WWE)